Blackwall (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Tower Hamlets
 Blackwall (metrostation), een station van de Docklands Light Railway aan de Beckton Branch
 Blackwall (New South Wales), een buitenwijk van Central Coast in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
 Blackwall (Queensland), een plaats in de Australische deelstaat Queensland
 Blackwall (Tasmanië), een stad in de Australische deelstaat Tasmanië